La Société pour l'étude de l'histoire française (Society for the Study of French History) est une société anglaise établie pour promouvoir la recherche sur l'histoire de France.

La société a été fondée en 1968 par Richard Bonney et s'est vue accorder le statut d'organisme de bienfaisance en 1992 et tient un congrès annuel.

Elle publie la revue French History.

Richard Bonney, Malcolm Crook, William Doyle, Michael Jones et Pamela Pilbeam en sont membres.

Références

Liens externes 
 
 Site officiel

Historien de la France
Société savante au Royaume-Uni